Скорохо́дово (; до 2016 г. Артёмовка) — посёлок городского типа, Скороходовский поселковый совет, Чутовский район, Полтавская область, Украина.

Является административным центром Скороходовского поселкового совета, в который, кроме того, входят сёла Кохановка, Павловка, Степановка и Шевченковка.

Географическое положение 

Посёлок городского типа Скороходово находится на пересечении железной дороги Полтава – Люботин (станция Скороходово) и автомобильной дороги .
На расстоянии в 1 км расположены сёла Кочубеевка, Кохановка и Степановка.
По селу протекает пересыхающий ручей с запрудой.

История 
Селение возникло в 1903—1905 годы.

В 1938 — присвоен статус посёлок городского типа.

В июне 1940 года здесь начал работу хлебоприёмный пункт "Заготзерно".

Во время Великой Отечественной войны в 1941—1943 гг. посёлок находился под немецкой оккупацией.

В 1969 году население составляло 6,9 тыс. человек, здесь действовали сахарный комбинат, авторемонтный завод и молочный завод.

По состоянию на начало 1978 года здесь действовали сахарный комбинат, авторемонтный завод, асфальтовый завод, молочный завод, две общеобразовательные школы и Дом культуры.

В январе 1989 года численность населения составляла .

В мае 1995 года Кабинет министров Украины утвердил решение о приватизации находившегося здесь авторемонтного завода.

В январе 2007 года было возбуждено дело о банкротстве Артёмовского авторемонтного завода, 7 июля 2011 года он был признан банкротом и в дальнейшем прекратил существование.

По состоянию на 1 января 2013 года численность населения составляла 3349 человек.

Экономика 
 ОАО «Скороходовский молокозавод» - 22 апреля 2010 года возбуждено дело о банкротстве
 ГП «Хлебная база № 88».
 ПП Коротич С.В.
 ФХ «Заря».
 Артемовский филиал ООО СП «НИБУЛОН».

Объекты социальной сферы 
 Школа.
 Дом культуры.
 Два детских сада.

Известные жители и уроженцы 
 Заец, Анастасия Дмитриевна (1918—1976) — Герой Социалистического Труда.
 Бочарова, Надежда Романовна (1928—2003) — Герой Социалистического Труда.
 Ильченко, Ефросинья Андреевна (1914—2006) — Герой Социалистического Труда.
 Косенко, Алексей Афанасьевич (1913—2006) — Герой Социалистического Труда.
 Олейник, Николай Иванович (1921—1994) — Герой Социалистического Труда.
 Пиддяча, Фатима Андреевна (1915—1995) — Герой Социалистического Труда.

Примечания 

Посёлки городского типа Полтавской области
Переименованные населённые пункты Украины